

Anno 
 477 o 477 a.C.

Codici 
 477 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Galleywood, nell'Essex, in Inghilterra

Matematica 
 477 – numero